San Clemente (Conca), municipi al sud de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Cuevas de San Clemente, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Clemente (Xile), municipi de la província de Talca
 San Clemente (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 San Clemente Island, illa més meridional de les illes del Canal de Califòrnia
 San Clemente (Itàlia), municipi de la província de Rímini a la comunitat autònoma a la regió d'Emília-Romanya
 San Clemente (Filipines), municipi de la província de Tarlac

 San Clemente d'Ohrid

 San Clemente (títol cardenalici)